Вазґенашен () — села у Нагірно-Карабаській Республіці:

 Вазґенашен (Кашатаг) — у Кашатазькому районі.
 Вазґенашен (Мартуні) — у Мартунинському районі.